Paradrina pinkeri är en fjärilsart som beskrevs av Kobes 1975. Paradrina pinkeri ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
pinkeri